Lechthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Lechthaler (1890–1967), deutscher Polizeioffizier und Täter des Holocaust
 Josef Lechthaler (1891–1948), österreichischer Komponist und Musikpädagoge
 Katja Lechthaler (* 1971), deutsch-italienische Schauspielerin und Schauspiellehrerin